Обальдія () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Хосе де Обальдія — в. о. президента республіки Нова Гранада
 Хосе Домінго де Обальдія — президент Панами
 Рене де Обальдія — французький письменник. Член Французької академії.